Piutti ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Piutti (1846–1902), deutscher Komponist
 Peter Anton Ulrich Piutti (1750–1823), deutscher Unternehmer und Kaufmann